Юрий Станиславович Богданов (8 декабря 1920 — 7 декабря 1987) — советский белорусский математик, доктор физико-математических наук (1966), профессор (1968). Первый заведующий кафедрой общей математики на математическом факультете Белорусского государственного университета.

Биография

Ранние годы. Война 
Юрий Станиславович Богданов родился 8 декабря 1920 года в городе Великие Луки в семье служащих. В 1938 году приехал в Ленинград из Сычёвки (Смоленская область), где окончил среднюю школу с аттестатом на «отлично», и поступил в ЛГУ без экзаменов на математико-механический факультет. Занимался научной работой на кафедре математического анализа под руководством Л. В. Витальевича, возглавлял сектор научной работы в комитете комсомола факультета. Изучал немецкий язык в качестве иностранного. В июне 1940 года стал сталинским стипендиатом факультета, однако учёбу прервала война.

Юрий был призван в начале войны рядовым в 10-й студенческий партизанский отряд при 70-м партизанском батальоне Василеостровского района, которым командовал студент философского факультета В.И.Дорофеев и который действовал в тылу врага в Волосовском районе Ленинградской области. Участник Гатчинской операции на Глумицком болоте. В начале сентября 1941 года находился на отдельном задании, когда на лагерь 4 числа напали немецкие каратели (6 из 8 отрядов были на заданиях). После боя преподаватель-геоботаник И.Х.Блюменталь вывел часть отряда к станции Капралово, откуда они прибыли в Ленинград: из 257 человек уцелело 170. Когда Богданов вернулся с задания, то в лагере никого не было, а позже его схватили в плен фашисты и выстрелили в него. Юрий выжил после ранения в голову, долго укрывался у местных жителей, но при попытке перейти заминированную зону был ранен и контужен. В марте 1942 года его вывезли на принудительные работы в Германию, где он попадал неоднократно в тюрьмы и больницы.

Долгое время Юрий находился на принудительной работе, пока его не перевезли в Йену, где он был тяжело ранен и попал в госпиталь, откуда выбрался. За время заключения создал антифашистскую группу из заключённых, куда входили военнопленные и угнанные на принудительные работы гражданские лица. В начале 1945 года вышел в расположение штаба одной из сухопутных армий США и стал разведчиком при ней. По собственным воспоминаниям, в одном из городов Юрий поднял на ратуше самодельный красный флаг, чем вызвал переполох в штабе американцев. После взятия Йены произведён в лейтенанты Армии США и назначен комендантом города Йены: из-за контузии носил не каску, а пилотку, что имел право делать только Дуайт Эйзенхауэр из высокопоставленных лиц.

Послевоенные годы. Репрессии 
В августе 1945 года Юрий вернулся на родину: по его воспоминаниям, за годы войны и плена он получил 9 ранений (включая ранение в голову). Многие из его однокурсников с матмеха, служившие в партизанском отряде, погибли (Мишенко Н. П., Башилов Г. А., Вольпе Л. А.). Осенью 1945 года восстановлен в ЛГУ и переведён на 4-й курс, где написал работу «О нормальных системах Ляпунова», которую опубликовали в Докладах Академии наук СССР 1947 года; получал стипендию имени П. Чебышева. О работе высоко высказывался его преподаватель Николай Павлович Еругин, командовавший артиллерийском взводом на Ленинградском фронте и участвовавший в 150 ближних боях, который в шутку отметил, что Юрий написал докторскую работу раньше времени.

29 апреля 1947 года Богданов был арестован по ложному обвинению в «преступных связях с американскими разведывательными органами» (статья 117 УПК РСФСР и статья 58-1 «б» УК РСФСР), а именно в попытке установления связей с рядом научно-промышленных предприятий Ленинграда с целью получения шпионской информации. В марте 1948 года решением военного трибунала приговорён к 25 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет: оправдания не мог добиться даже Еругин. Наказание Юрий отбывал в лагере Потьма (Мордовская АССР) на лесоповале, но условия были облегчённые: там были многие репрессированные представители интеллигенции, и им давали право на свидание (так, Юрия встречали жена Марина Павловна и дочь Маша). В годы заключения Богданов опубликовал рукописную книгу «Правильные системы», рукопись поступила в МГУ и Ленинградском отделении Математического института имени В. А. Стеклова при Академии наук СССР (ЛОМИ). Работу Богданова отправили на отзыв В.И.Смирнову, который в отзыве написал, что Богданов заслуживает степени кандидата физико-математических наук. На самодельном титульном листе одной из работ, отправленной из лагеря в 1949 году, было указано напротив имени Богданова сокращение «к. ф.-м. н.», что означало, что Богданов получил отзыв от Смирнова.

Считается, что Богданов опубликовал не менее 24 работ: так, 24-й шла рукопись «Определение характеристических чисел правильной системы линейных дифференциальных уравнений» (от 18 апреля 1951 года). За время заключения он обозначал, что отказывается от авторских прав «в пользу математико-механического факультета Ленинградского ордена Ленина университета им. Жданова». В апреле 1955 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор и отправила дело на повторное расследование с первоначальной стадии, но 24 декабря уголовное дело в отношении Богданова было окончательно прекращено, и он был освобождён, но не реабилитирован, хотя все доказательства виновности Богданова оказались лжесвидетельствами, сфабрикованными под физическим и психологическим воздействием. Вплоть до освобождения мужа Марина Павловна приезжала к В.И.Смирнову и сообщала все новости о Юрии.

Научная работа в БГУ 
В 1955 году в Докладах АН СССР была опубликована статья Богданова «К теории дифференциальных уравнений». Ему восстановили ленинградскую прописку и в марте 1956 года приняли на должность старшего лаборанта в ЛОМИ, директором которого был Еругин. Богданов подал заявление о допуске к государственным экзаменам и защите дипломной работы, но получил отказ ректора в связи с тем, что не был реабилитирован. Позже вернувшийся из командировки А.Д.Александров отменил резолюцию и допустил Богданова к экзаменам и защите работы, которую тот блестяще провёл. После выпуска, опубликовав ещё две статьи в центральных журналах, в июле того же года принял участие в работе Второго Всесоюзного математического съезда в Москве. Работу начал в ЛОМИ младшим лаборантом в отделе дифференциальных уравнений под руководством Н. П. Еругина, составив всю полную картотеку оригинальных научных статей по дифференциальным уравнением за минувший век.

В ноябре 1958 года Богданов переехал с Еругиным в Минск с семьёй, где преподавал в БГУ сначала на кафедре дифференциальных уравнений до 1964 года, а позже заведовал кафедрами общей математики (1964—1968), высшей математики и математической физики (1968—1973) и высшей математики (1971—1982). Вёл методическую деятельность в советах при Минвузе СССР и Минвузе БССР. В 1960 году был опубликован автореферат на кандидатскую диссертацию, к написанию и защите которой Богданова стимулировали профессор Н. П. Еругин и его коллега А. Ф. Андреев (защищена в том же году на объединенном Совете институтов физико-математических и технических наук ) — ещё раньше на Учёном совете ректор БГУ А.Н.Севченко предлагал присудить звание кандидата наук без защиты Богданову за вклад в математику, однако предложение было заблокировано. С 1965 года был бессменным руководителем Республиканского семинара по обыкновенным дифференциальным уравнениям, через год в Ленинградском университете защитил докторскую диссертацию «Исследование дифференциальных систем с помощью обобщенных характеристичных чисел», первым официальным оппонентом по которой был В. И. Смирнов, читавший работы Богданова и писавший ходатайства в НКВД (диплом вручён 20 мая 1967 года). Доцент (14 ноября 1962), профессор по кафедре общей математики (26 января 1968), профессор кафедры высшей математики (1982). Богданова дважды выдвигали в члены-корреспонденты АН БССР, однако из-за отсутствия реабилитации не попадал.

Богданов занимался методическим обеспечением математических дисциплин и решал вопросы преподавания, возглавляя семинары для преподавателей. Занимал должности редактора журнала «Вестник Белорусского университета», постоянного члена рабочей группы редакции Всесоюзного журнала «Дифференциальные уравнения»; читал лекции в университетах Белорусской, Молдавской, Узбекской ССР и прибалтийских республиках. Был руководителем Республиканского методического объединения математиков, членом президиума и секции университетов и пединститутов научно-методического Совета по математике при Учебно-методическом управлении Минвуза СССР, заместителем председателя секции математики научно-технического Совета Минвуза БССР. Организатор математической олимпиады в БССР, инициатор командировки студентов в другие университеты. Подготовил 40 кандидатов наук (в том числе пять докторов наук) и одного члена-корреспондента АН БССР (Н.А.Изобов). Автор 103 научных работ, монографии и семи учебных пособий по дифференциальным уравнениям и математическому анализу. Владел английским, немецким и французским языками, читал литературу на многих языках. Отмечен Почётными грамотами Минвуза СССР, Минвуза БССР и БГУ, награждён знаком «Отличник просвещения БССР», благодарственной Грамотой Всесоюзного общества «Знание». Всего в БГУ проработал формально с 1 сентября 1958 года по 1 декабря 1987 года.

Скончался 7 декабря 1987 года. 6 февраля 1989 года посмертно полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Ежегодно в память о Богданове кафедрой высшей математики факультета прикладной математики и информатики БГУ проводятся ежегодно «Богдановские чтения». В 2001 году посмертно выпущена его монография «Исследование дифференциальных систем с помощью обобщенных характеристических чисел» на основании докторской диссертации.

Научный вклад 
Ю.С.Богданов внёс за время работы в БГУ большой вклад в становление и развитие белорусской школы теории дифференциальных уравнений. Основные работы — по качественной теории дифференциальных уравнений и методах преподавания математики, развивал теорию исследования систем дифференциальных уравнений с помощью обобщенных характеристических чисел (тема его докторской работы) и внёс вклад в развитие современной асимптотической теории обыкновенных дифференциальных уравнений. В частности, вклад Богданова оценивается следующими открытиями и доказательствами следующих утверждений в дифференциальном анализе:
 абстрактная теория норм Ляпунова
 критерий Басова–Гробмана–Богданова правильности линейных систем
 решение задача о существовании аппроксимирующей последовательности для правильных систем
 доказательство асимптотической эквивалентность линейных систем кусочно-постоянным системам, коэффициенты которых принимают лишь 2 значения
 аналоги преобразований Ляпунова и характеристических показателей для нелинейных систем (vd-преобразования и vd-числа)
 признаки отсутствия замкнутых траекторий у двумерных систем в заданной области плоскости
 множество периодов семейства циклов, охватывающих друг друга
 метод нахождения периодических решений систем дифференциальных уравнений
 множество всех решений дифференциального уравнения, содержащего лишь производную искомой функции

Некоторые учебные пособия 
 Лекции по математическому анализу / Ю.С. Богданов. – Минск: Изд-во БГУ, 1974. – Часть 1. – 176 с.; 1978. – Часть 2. – 184 с.
 Лекции по дифференциальным уравнениям / Ю.С. Богданов. – Минск: Вышэйшая школа, 1977. – 240 с.
 Дифференциальные уравнения / Ю.С. Богданов, Ю.Б. Сыроид – Минск: Вышэйшая школа, 1983. – 239 с.
 Исследование дифференциальных систем с помощью обобщенных характеристических чисел / Ю.С. Богданов. – Минск: БГУ, 2001. – 155 с.

Примечания

Литература 
 
 Из летописи математико-механического факультета. О тех, кто учился на факультете до войны. СПб.,1995. С. 68-72.

Ссылки 
 
 
 
 

Математики СССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Партизаны Великой Отечественной войны

Посмертно реабилитированные в СССР
Учёные, репрессированные в СССР